Escut del municipi de Salomó, al Tarragonès. Vegeu Escut de Salomó (Tarragonès).
 Escut de l'estat insular oceànic de Salomó. Vegeu Escut de les Illes Salomó.